Aegle – asteroide della fascia principale
Aegle – genere di piante della famiglia delle Rutaceae

Pagine correlate
Egle